

Patronyme 
Morone est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Domenico Morone (ca 1442-1518), peintre italien;
 Francesco Morone (ca 1471-1529), peintre italien;
 Giovanni Girolamo Morone (1509-1580), cardinal italien;
 Girolamo Morone (1450-1529), diplomate italien;
 Morone était aussi le nom de la femme de saint Judicaël, roi de Domnonée.

Ichtyologie 
 Morone, genre de poissons de la famille des Moronidae.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien